Dit is de wereldranglijst voor mannen van november 2018 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 29 november 2018.

Mannen 11